Sarcotheca är ett släkte av harsyreväxter. Sarcotheca ingår i familjen harsyreväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Harsyreväxter
Sarcotheca